FN —  или NF от , суммарное число хромосомных плеч, одна из основных характеристик кариотипа.
 FN MAG — единый пулемёт калибра 7,62 мм, созданный Эрнестом Вервье
 FN () Национальный фронт (Франция) — правая националистическая партия во Франции. Лидер — Жан-Мари Ле Пен. Создана в октябре 1972 года.

 FN (варианты названия:FN Herstal, Fabrique Nationale), «Национальная фабрика в Эрстале» — бельгийская оружейная фабрика. Так же часто называется её продукция и разработки:
 FN F2000 — бельгийский автомат компоновки буллпап.
 FN MAG (Mitrailleuse d’Appui General) — единый пулемёт.
 FN FAL (Fusil Automatique Leger) — лёгкая автоматическая винтовка
 FN FNC ( — карабин фирмы FN) — бельгийский автомат
 FN Five-seven — пистолет калибра 5.7x28мм.
 FN model D ( — сменный ствол) — ручной пулемёт.
 FN Model 1910 (пистолет разработан американцем Джоном Мозесом Браунингом).
 FN P90 — пистолет-пулемёт калибра 5.7x28 мм.
 FN SPR — снайперская винтовка
 FN Minimi — пулемёт.
 FN 303 — самозарядное пневматическое оружие несмертельного действия.
 FN BRG — проект крупнокалиберного пулемёта, разработанный бельгийской «Фабрик Насьональ».
 FN CAL — бельгийский автомат. 
 FN FNAR — самозарядная снайперская винтовка, производимая американским отделением компании Fabrique Nationale d’Herstal.
 FN FNP — самозарядный пистолет, разработанный компанией FNH-USA.
 FN SCAR — оружейная система, разработанная американским подразделением бельгийской компании FN Herstal.
 FN-6 — китайский переносной зенитно-ракетный комплекс.
 FN-Kégresse — бельгийский полугусеничный седельный артиллерийский тягач

 Fn (от англ. function) — клавиша на компактных компьютерных клавиатурах.

